Cabala oder Čabala ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Cabala, bekannt als Chriss Tuxi (1973–2010), österreichischer DJ und Schlagersänger
 Ivan Čabala (* 1960), slowakischer Fußballspieler und -trainer

Cabala bezeichnet:
 die christliche Kabbala

Siehe auch:
 Kabbala (Begriffsklärung)